Se også 745 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
45
Artikler om enkelte år